Клан Аркарт (клан Уркухарт) — гірський шотландський клан.

 Роберт Аркарт (1901—1988) — британський воєначальник, майор-генерал Британської армії, учасник Другої світової війни, придушення Арабського повстання та війни в Малайї. У роки Другої світової командував 1-ю повітрянодесантною дивізією, бився в Італії, Голландії та Норвегії.

 Замок Аркарт — руїни шотландського замку 13 століття. Замок є однією з головних історичних пам'яток Шотландії.
 Аркарт — неприєднана територія; Ерлі (округ, Джорджія).